Robert Milton Zollinger – chirurgo statunitense (4 settembre 1903, Millersport Ohio, 1992.
sindrome di Zollinger-Ellison – malattia tumorale con ipergastrinemia non responsiva a terapia.